Carlos Alberto Almerí Veramendi (Lima, 16 de septiembre de 1962) es un abogado y político peruano. Fue Ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo y Congresista de la República en representación de Loreto para el periodo 2001-2006. Fue también Congresista en representación de Lima para el periodo 2020-2021.

Biografía 
Nació en Lima, el 16 de septiembre de 1962. Hijo de Segundo Roger Almerí y Amanda Isabel Veramendi.

Realizó sus estudios escolares en la Institución Educativa 3045 "José Carlos Mariátegui" del distrito de San Martín de Porres y en la Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín del distrito del Rímac.

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual obtuvo el título de Abogado en 1991.

De 1992 a 1996 trabajó en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de Lima como auditor tributario.

En abril de 2020, siendo Congresista por Lima provincias dio positivo en una prueba diagnóstico de COVID-19 siendo el cuarto congresista de la República que se afectó de ese mal.

Vida política 
En 1999 ingresó al partido Perú Posible, de oposición al régimen de Alberto Fujimori.

Congresista (2001-2006) 
En las elecciones generales del 2001, fue elegido Congresista de la República en representación de Loreto por Perú Posible, con 29,343 votos, para el periodo parlamentario 2001-2006.

Durante su labor legislativa, fue Presidente de la Comisión de Trabajo de 2002 a 2003.

Ministro de Trabajo 
En octubre de 2005, Almerí fue nombrado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo por el expresidente Alejandro Toledo.

Ejerció el cargo hasta el final del gobierno en julio del 2006.

Candidato a la Presidencia Regional de Lima en 2014 
Para las elecciones regionales del 2014, participó como candidato a la Presidencia Regional de Lima por Solidaridad Nacional, sin embargo, no resultó elegido.

Congresista (2020-2021) 
En las elecciones parlamentarias del 2020, fue nuevamente elegido Congresista de la República en representación de Lima Provincias por Podemos Perú, con 16,224 votos, para el periodo parlamentario 2020-2021.

Almerí se mostró a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra durante los dos procesos, el segundo de los cuales terminó sacando al expresidente del poder. El congresista apoyó la moción siendo uno de los 105 parlamentarios que votó a favor de la vacancia contra Martín Vizcarra quien tenía actos de corrupción.

Referencias 

Nacidos en Lima
Abogados de Perú
Congresistas por Loreto
Congresistas de Perú 2001-2006
Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú
Congresistas de Perú 2020-2021
Congresistas por Lima Provincias
Alumnado del Colegio Nacional Ricardo Bentín